Die ESL Pro League Season 8 (kurz EPL Season 8) war die achte Saison der von der ESL veranstalteten ESL Pro League. Sie startete am 26. September 2018 und endete mit dem Offline-Finale in der Fyn Arena in Odense am 9. Dezember 2018. Dabei gewann Astralis nicht nur das Turnier, sondern auch die erste Saison des Intel Grand Slam.

Format 
In Europa und Nordamerika wurde zunächst in einer Double-Round-Robin Online-Meisterschaft um den Einzug in das Offline-Finale gespielt. Dabei nahmen die elf bzw. neun besten Teams der siebten Saison teil, sowie der Sieger der ESEA Premier Season 27 und zwei Teams aus der ESL Pro League Season 7-Relegation. Während der regulären Saison, spielte jedes Team zweimal in einem Best-of-one-Duell gegeneinander, wobei der Sieger drei Punkte und der Verlierer keine Punkte erhielt. Bei Gleichstand wurde das Spiel um jeweils sechs Runden verlängert, der Sieger erhielt hierbei zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt.

Nach der Online-Meisterschaft qualifizierten sich die sieben besten Teams aus Europa und die sechs besten aus Nordamerika für das Offline-Finale. Zudem gab es je einen Teilnahmeplatz am Offline-Turnier für Vertreter aus Südamerika, Asien und Ozeanien, diese wurden in separaten Turnieren bzw. Meisterschaften ausgespielt.

Europa 
Das deutsche Team BIG konnte sich als Gewinner der ESEA Premier League Season 27 den direkten Aufstieg in die EPL Season 8 sichern, in der Relegation setzten sich AGO Esports und Windigo Gaming durch und bleiben damit höchstklassig. Die Spieler die unter der Organisation Space Soldiers die Saison starteten, haben während der Saison ihre Verträge aufgelöst, bis die Spieler eine neue Organisation gefunden haben, werden sie als „ex-Space Soldiers“ angeführt.

Tabelle

Ergebnisse

Nordamerika 
Die Sieger der ESEA Premier League Season 27 eUnited konnten sich den erstmaligen Aufstieg in die EPL sichern, in der Relegation setzten sich zudem compLexity und Splyce durch. Da OpTic Gaming ihr nordamerikanisches Team aufgegeben hat und stattdessen auf ein rein dänisches Team umgestiegen ist, wurde ein Platz frei der von MIBR übernommen wurde. Auch Splyce hat sein gesamtes Team entlassen, Teile der Mannschaft wurden von EnVyUs übernommen, die nun den Teilnahmeplatz von Splyce übernehmen. Da das gesamte ehemalige Line-up von SK Gaming nun für MIBR spielt und SK Gaming kein eigenes Team aufgestellt hat, wurde dieser Startplatz an INTZ eSports übertragen.

Tabelle

Ergebnisse

Ozeanien 
In einem Doppel-Eliminationssturnier spielten die Teilnehmer von 24. Oktober bis 31. Oktober 2018 um einen Startplatz bei den EPL Finals in Odense. Das australische Team ORDER konnte das Turnier für sich entscheiden und nimmt damit am Finale in Odense teil.

Teilnehmer 
  Grayhound Gaming (Invited)
  ORDER (Invited)
  Chiefs eSports Club (Invited)
  Tainted Minds(Invited)
  Legacy Esports (Invited)
  madlikewizards (Open Qualifier #1)
  Ground Zero Gaming (Open Qualifier #2)
  Paradox Gaming (Open Qualifier #2)

Turnierverlauf

Asien 
Die Asien-Division begann am 26. September 2018 mit dem chinesischen Qualifikationsturnier und endete am 6. November 2018 mit dem Sieg von ViCi Gaming im Finale des Asien-Playoffs.

China 
Das chinesische Turnier startete am 26. September und wird am 18. Oktober 2018 enden.

Teilnehmer 

  Flash Gaming (Invited)
  SZ Absolute (Invited)
  TyLoo (Invited)
  CyberZen (Invited)
  MVP PK (Invited)
  GOSU (Ersatz für 5Power Gaming)
  EHOME (Open Qualifier #1)
  ViCi Gaming (Open Qualifier #2)

Turnierverlauf

Südost-Asien 
Das Südost-Asien Turnier startete am 8. Oktober und endete am 11. Oktober mit dem Finale zwischen Signature Gaming und Lucid Dream, wobei Lucid Dream das Best-of-five Spiel mit 3:2 für sich entscheiden konnte.

Teilnehmer 

  B.O.O.T-dream[S]cape (Invited)
  Signature Gaming (Invited)
  FrostFire (Invited)
  TNC Pro Team (Invited)
  Lucid Dream (Invited)
  EXECUTIONERS (Invited)
  Beyond Esports (Open Qualifier #1)
  Recca Esports (Open Qualifier #2)

Turnierverlauf

Asien-Playoff 
Neben den zwei besten Teams aus dem China-Turnier und dem Sieger des Südost-Asien-Turniers, wird auch der Sieger der „ESL India Premiership Fall Finals“ an den Playoffs teilnehmen. In diesen wird in einem Best-of-three K.o.-Modus der Teilnehmer der EPL Finals bestimmt. Zunächst hat OpTic India mit einem Sieg über Slaughter Rage Army das indische Turnier gewonnen und somit den Teilnahmeplatz errungen, doch nachdem  Nikhil „forsaken“ Kumawat bei einem anderen Turnier beim Benutzen eines Cheats erwischt wurde, hat ESL India die noch vorhandenen Festplatten aller Spieler überprüft und dabei entdeckt, dass Kumawat auch bei den „ESL India Premiership Fall Finals“ denselben Cheat benutzte. In Folge wurde entschieden, dass OpTic India nachträglich aus dem Turnier disqualifiziert wird und das Finalspiel somit für nichtig erklärt wird. In einem Ersatzspiel konnte sich 2ez die Teilnahme an den Asien-Playoffs mit einem Sieg über Slaughter Rage Army sichern.

Teilnehmer 
  Lucid Dream
  ViCi Gaming
  CyberZen
  2ez

Turnierverlauf

Südamerika 
In der sogenannten „ESL LA League Season 2“ wurde zwischen 29. Oktober und 14. November 2018 um einen Teilnahmeplatz bei den EPL Finals in Odense gespielt. Das brasilianische Team Sharks gewann das Finale der Playoffs und qualifizierte sich damit für die EPL Finals.

Teilnehmer 
An der Lateinamerikanischen Liga nahmen neben vier eingeladenen Teams, die zwei Gewinner der „ESL Brasil Premier League Season 6“ sowie die zwei Gewinner des Qualifikationsturniers teil.

Gruppenphase 
Gruppe A

Gruppe B

Playoffs

Finals 
Die Finals werden von 4. Dezember bis 9. Dezember 2018 in der Fyn Arena in Odense stattfinden. Es wird um ein Preisgeld von 750.000 US-Dollar gespielt, zudem ist das Turnier Teil des Intel Grand Slams.

Format 
Die Gruppenphase wird in Form eines Doppel-Elimination-Systems gespielt, wobei die erste Runde im Best-of-one-Modus und alle weiteren Runden im Best-of-three-Modus gespielt wird. Der Sieger der oberen Turnierhälfte steigt direkt in das Halbfinale der Playoffs auf, welches im K.-o.-System gespielt wurde, der Verlierer ist auch für die Playoffs qualifiziert, spielt jedoch im Viertelfinale gegen den Gewinner der unteren Turnierhälfte der anderen Gruppe. Das große Finale der Playoffs wird im Best-of-five-Modus ausgetragen.

Teilnehmer

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Playoffs

Preisgeldverteilung

Relegation 
Sowohl die Finals der ESEA Season 29: Premier Division als auch die Relegation der ESL Pro League Season 8 wurden vom 5. Dezember bis 6. Dezember 2018 offline in Dallas ausgetragen. ESL hat vor Beginn der Relegation bekannt gegeben, dass die neunte Saison der EPL eine Erhöhung der Teams in der europäischen Liga auf 16 Teams erfahren wird. Dadurch nahm nur der letztplatzierte der achten Saison – AGO Esports, an der Relegation teil. Ein weiterer Teilnahmeplatz ging an den viertplatzierten der ESEA Season 29 Epsilon eSports, diese sagten ihre Teilnahme aber ab, wodurch OpTic Gaming teilnehmen konnte.

Playoffs der ESEA Season 29: Premier Division

EPL-Relegation 
In der europäischen Relegation sicherten sich OpTic Gaming und Team Kinguin die beiden offenen Teilnahmeplätze, für die nordamerikanische EPL qualifizierten sich Team EnVyUs und Rogue.

Teilnehmer

EU-Relegation

NA-Relegation

Berichterstattung 
Wie schon die siebte Saison, wird auch die achte Auflage der EPL auf Facebook übertragen werden.

Europa & Nordamerika 

 Moderator:  James Banks
 Moderator:  Tres „Stunna“ Saranthus
 Experte:  Chad „SPUNJ“ Burchill
 Experte:  Jacob „Pimp“ Winneche
 Experte:  Joona „natu“ Leppänen
 Kommentatoren (1. Stream):  Henry „HenryG“ Greer,  Matthew „Sadokist“ Trivett,  Hugo Byron,  Harry „JustHarry“ Russell,  Conner „Scrawny“ Girvan,  Mohan „launders“ Govindasamy
 Kommentatoren (2. Stream):  Jack „Jacky“ Peters,  Alex „Snodz“ Byfield,  Jordan „Elfishguy“ Mays,  Kevin „KaRath“ Zhu,  Mitch „Pili“ Pilipowski,  Iain „SnypeR“ Turner,  Tim „brainstorm“ Dunne

Asien 

 Kommentator:  Kevin „KaRath“ Zhu
 Kommentator:  Jordan „Elfishguy“ Mays

Ozeanien 

 Kommentator:  Jordan „Elfishguy“ Mays
 Kommentator:  Geordie „Mac“ McAleer

Finals 

 Bühnenmoderator:  Oliver James „OJ Borg“ Borg D'Anastasi
 Moderator:  Tres „Stunna“ Saranthus
 Reporter:  James Banks
 Experten:
  Chad „SPUNJ“ Burchill
  Joona „natu“ Leppänen
  Jacob „Pimp“ Winneche
 Kommentatoren:
  Henry „HenryG“ Greer
  Matthew „Sadokist“ Trivett
  Hugo Byron
  Harry „JustHarry“ Russell
  Tim „brainstorm“ Dunne
  Mitch „Pili“ Pilipowski
  Geordie „Mac“ McAleer
  Jake „Hysterics“ Osypenko
 Observer:  Alex „Rushly“ Rush

Weblinks 

 Liquipedia-Artikel zur ESL Pro League Season 8 (englisch)
 Coverage-Seite zur ESL Pro League Season 8 auf csgo.99damage.de
 Offizielle Seite der ESL Pro-League (englisch)
 Coverage-Seite zur EPL Season 8 auf hltv.org (englisch)

Einzelnachweise 

E-Sport-Veranstaltung 2018
Electronic Sports League